Лященко Аркадій Якимович (1871—1931) — російський історик літератури, педагог, бібліограф, член-кореспондент Академії наук СРСР.
 Лященко Владислав Павлович (1996—2021) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Лященко Костянтин Дмитрович — народний депутат України ІІ скликання.
 Лященко Микола Григорович (1910—2000) — радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського Союзу.
 Лященко Микола Миколайович (псевдонім Ляшко; 1884—1953) — російський радянський прозаїк українського походження.
 Лященко Микола Якович (* 1921) — математик, педагог, учасник Другої світової війни, професор.
 Лященко Олександр Трохимович — повний кавалер трьох орденів Слави, учасник Другої Світової війни, розвідник.
 Лященко Олеся Анатоліївна — українська поетеса. Член Національної спілки письменників України (2000).
 Лященко Петро Володимирович — професор, доктор технічних наук, один із засновників теорії гравітаційного збагачення.
 Лященко Петро Іванович — видатний вчений-економіст.
 Лященко Федір Якович — козак комендантської сотні штабу 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Лантух-Лященко Альберт Іванович — доктор технічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.

Див. також 
 Ляшенко

Примітки 

Прізвища на -енко